

Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.

Carriera
Cresciuto nelle giovanili dello , ha esordito in prima squadra il 3 maggio 2014 in occasione del match di Football League One perso 2-0 contro il .

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Stockport County: 2021-2022

Collegamenti esterni

Calciatori nordirlandesi
Calciatori inglesi